KFJ steht für:
 Sozialmedizinisches Zentrum Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital

KfJ steht für:
 Kuratorium für Journalistenausbildung

Abkürzung